Exilioidea är ett släkte av snäckor. Exilioidea ingår i familjen Turbinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Exilioidea